Duret steht für:

 eine südfranzösische Rebsorte, siehe Dureza

Duret ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Duret (1565–1611), französischer Gelehrter und Schriftsteller
 Francisque Joseph Duret (1804–1865), französischer Bildhauer
 Marc Duret (* 1957), französischer Schauspieler
 Pascal Duret (* 1958), französischer Soziologe
 Patrice Duret (* 1965), Schweizer Schriftsteller und Verleger
 Sébastien Duret (* 1980), französischer Radrennfahrer
 Théodore Duret (1838–1927), französischer Kunstkritiker und Schriftsteller
 Victor Duret (1830–1890), Schweizer Romanist und Dialektologe